

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Huston – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Huston – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Huston – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania

Persone 
 Famiglia Huston – famiglia di attori e registi statunitense
 Anjelica Huston – attrice, regista e modella statunitense
 Danny Huston – attore e regista statunitense
 John Huston – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Walter Huston – attore canadese
 Geoff Huston – cestista statunitense
 Jack Huston – attore britannico
 Nancy Huston – scrittrice e saggista canadese
 Patrick Huston – arciere britannico
 Paul Huston – cestista statunitense